Podospongia är ett släkte av svampdjur. Podospongia ingår i familjen Podospongiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Podospongia